Golden boy (litt. en anglais garçon en or, ou simplement as) désigne dans son acception commune un trader ou boursier sur les marchés financiers.

Fiction 

 , pièce de théâtre américaine de Clifford Odets écrite en 1937 ;
 , titre original de L'Esclave aux mains d'or, film américain de Rouben Mamoulian sorti en 1939 ;
 , film français de Jean-Pierre Vergne sorti en 1996.
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur CBS ;

 , manga de Tatsuya Egawa écrit en 1993, adapté en anime en 1995.

Musique 

 , album d'Art Blakey sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , chanson issue de cet album ,
 , chanson de Nadav Guedj présente sur l'album Nadav Guedj sorti en  ;

 , chanson de Freddie Mercury et Montserrat Caballé présente sur l'album Barcelona sorti le .

Sport 

 , distinction récompensant le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Autres
Golden Boy, cultivar de rosier.

Voir aussi 
 Yuppie